Michail Wassiljew ist der Name folgender Personen:

* Michail Alexandrowitsch Wassiljew (* 1962), russischer Eishockeyspieler
 Michail Anatoljewitsch Wassiljew (* 1961), sowjetischer Handballspieler
 Michail Nikolajewitsch Wassiljew (1777–1847), russischer Marineoffizier und Polarforscher
 Michail Pawlowitsch Wassiljew (1924–1990), sowjetischer Schauspieler
 Michail Petrowitsch Wassiljew (1857–1904), russischer Marineoffizier
 Michail Michailowitsch Wassiljew (* 1986), russischer Tennisspieler